Рефјурио има више значења:
 Округ Рефјурио (Тексас)
 Рефјурио (Тексас)